Existen varios lugares en España, llamados Castilblanco:

 Castilblanco  es una localidad de la provincia de Ávila.
 Castilblanco es un municipio de la provincia de Badajoz.
 Castilblanco de Henares es un pueblo de la provincia de Guadalajara.
 Castilblanco de los Arroyos es una localidad provincia de Sevilla.